Con  l'appellativo vedova di Damas si intende riconoscere la prima moglie di Agatocle, tiranno di Siracusa e in seguito basileus di Sicilia, il cui nome è rimasto sconosciuto nelle fonti.

Essa fu dapprima moglie del generale dell'esercito siracusano Damas, il quale fu tutore e amante del giovane Agatocle. In seguito quando Damas morì, data la stretta vicinanza con il protetto del suo defunto marito, essa si unì in matrimonio con il futuro dinasta. 

Fu la madre dei figli maggiori di Agatocle: Arcagato ed Eraclide; entrambi uccisi in Africa a causa delle sedizione dei soldati nei confronti di Agatocle.

Note

Bibliografia 
 

Nati a Siracusa
Consorti dei tiranni di Siracusa